Ла-Рош-Позе — коммуна, расположенная в департаменте Вьенна, находящемся в регионе Пуату — Шарант.

География 
Коммуна Ла-Рош-Позе расположена примерно в двадцати километрах к востоку от города Шательро, на слиянии рек Крёз и Гартамп.

Население

Примечания 

Коммуны департамента Вьенна